

Personnalités 

Baudin, patronyme d’origine francophone, peut faire référence à :

 Alex Baudin (2001-), coureur cycliste français ;
 Alphonse Baudin (1811-1851), médecin et député français, mort sur une barricade à Paris ;
 Auguste Baudin (1800-1877), amiral français et gouverneur colonial ;
 Basile Baudin (1876-1948), entrepreneur français ;
 Charles Baudin (1784-1854), fils de Pierre-Charles-Louis Baudin, amiral français, membre de l'expédition Baudin en tant qu'aspirant ;
  ;
 Fernand Baudin (1918-2005), typographe belge ;
 François-André Baudin (1774-1842), amiral français qui fut membre de l'expédition Baudin étant lieutenant de vaisseau ;
 Georges Baudin (1882-1960), peintre, graveur et illustrateur français ;
  ;
 Henry Baudin (1876-1929) architecte suisse ;
 Jacques Baudin (1939-2018), avocat et homme politique sénégalais ;
 Jean-Baptiste Baudin ou Alphonse Baudin (Jean-Baptiste Alphonse Victor Baudin) (1811-1851), homme politique républicain français ;
 Jean Baudin (19?-), bassiste américain ;
 Myriam Baudin (1968-), artiste néo-pop française ;
 Nicolas Baudin (1754-1803), explorateur français qui conduisit l'expédition Baudin ;
 Pierre-Charles-Louis Baudin (1748-1799), personnalité de la Révolution ;
 Pierre Baudin (1863-1917), homme politique français.

Odonymes 

 Rue Baudin à Levallois-Perret
 Rue Alphonse-Baudin à Paris, 
 Rue Baudin au Pré-Saint-Gervais
 Rue Baudin à Montpellier

Navire 
 L' est un cuirassé à coque en fer de la Marine française lancé en 1883.

Entreprise 
 Baudin Chateauneuf, entreprise de BTP

Homophones 

 Bodin
 Pierre Bodein

Homonymie de patronyme